Момир Рнич (; род. 1 ноября 1987, Зренянин) — сербский гандболист, левый защитник македонского клуба «Металлург» и сборной Сербии. Сын Момира Рнича-старшего, гандболиста, известного по выступлениям за «Нидервюрцбах» в 1980-е.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Пролетер» из Зренянина. Выступал за словенские клубы «Целе» и «Веленье». 14 апреля 2011 перешёл в команду «Фриш Ауф», заключив с ней контракт до 2016 года. В 2014 году Момир Рнич перешёл в МТ Мельзунген.

В сборной 
В составе сборной сыграл 23 игры и забил 42 гола. Участник чемпионата Европы 2010, чемпионата мира 2011, Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года. Чемпион мира среди юношей до 19 лет 2005 года, чемпион Европы среди юношей до 18 лет 2004 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Райн Лёвен»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте гандбольной Бундеслиги
 

Гандболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по гандболу
Гандболисты Сербии и Черногории
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ГК «Пролетер»
Игроки ГК «Горенье»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Гёппинген»
Игроки ГК «Мельзунген»
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Металург»
Чемпионы Средиземноморских игр по гандболу
Чемпионы мира по гандболу среди юношей
Чемпионы Европы по гандболу среди юношей